Stratovarius — одиннадцатый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius. Выпущен в 2005 году. Все песни из альбома сочинил Тимо Толкки.

Stratovarius был выпущен после воссоединения группы в январе 2005 года, последовавшего вслед за нервным срывом Тимо Толкки и распадом группы в 2004 году. После выхода альбома группа отправилась в мировое турне в поддержку альбома, впервые в своей истории посетив с концертами США и Канаду.

Альбом отражает значительные изменения в стиле Stratovarius. Симфоническое звучание после альбомов Elements практически полностью исчезло, и фирменный неоклассический соло-стиль игры Тимо Толкки практически отсутствует. Клавишник Йенс Юханссон играет гораздо более ограниченную роль, по сравнению с предыдущими изданиями группы, и Йорг Михаэль нечасто прикладывается к педали двойной бас-бочки. Тимо Котипелто также пытается привнести нечто новое в свой вокал, избегая своих знаменитых высоких нот.

В апреле 2007 года Тимо Толкки в интервью журналу On Track Magazine.com признался, что ему не нравится этот альбом, потому что он вовсе не в стиле Stratovarius и был сделан полностью неправильно.

По звучанию альбом больше схож с ранними альбомами Dreamspace и Fourth Dimension, чем с последними работами группы. Причём именно на альбоме Fourth Dimension находится инструментальная композиция «Stratovarius».

Список композиций

Над альбомом работали 
 Тимо Котипелто — вокал
 Тимо Толкки — гитара
 Яри Кайнулайнен — бас-гитара
 Йенс Юханссон — клавишные
 Йорг Михаэль — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Stratovarius
Альбомы Sanctuary Records